Weltrich ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Weltrich (1918–2006), deutscher Jurist
 Johann Peter Apollonius Weltrich (1781–1850), deutscher Naturforscher
 Richard Weltrich (1844–1913), deutscher Altphilologe und Literaturhistoriker